A 2005-ös wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Venus Williams nyerte a szintén amerikai Lindsay Davenport előtt.

Kiemeltek 

  Lindsay Davenport (Döntős)
  Marija Sarapova (Elődöntős)
  Amélie Mauresmo (Elődöntős)
  Serena Williams (Harmadik kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Negyeddöntős)
  Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)
  Justine Henin-Hardenne  (Első kör)
  Nadia Petrova (Negyeddöntős)
  Anastasia Myskina (Negyeddöntős)
  Patty Schnyder (Első kör)
  Vera Zvonarjova (Második kör)
  Mary Pierce (Negyeddöntős)
  Elena Likhovtseva (Negyedik kör)
  Venus Williams (Bajnok)
  Kim Clijsters (Negyedik kör)
  Nathalie Dechy (Negyedik kör)

  Jelena Janković (Harmadik kör)
  Tatiana Golovin (Első kör)
  Ana Ivanović (Harmadik kör)
  Daniela Hantuchová (Harmadik kör)
  Francesca Schiavone (Első kör)
  Silvia Farina Elia (Harmadik kör)
  Szugijama Ai (Első kör)
  Shinobu Asagoe (Első kör)
  Karolina Šprem (Első kör)
  Flavia Pennetta (Negyedik kör)
  Nicole Vaidišová (Harmadik kör)
  Amy Frazier (Első kör)
  Marion Bartoli (Második kör)
  Gyinara Szafina (Harmadik kör)
  Anabel Medina Garrigues (Első kör)
  Virginie Razzano (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

N1